Nowy Tomyśl (gromada) (powiat nowotomyski)
 Nowy Tomyśl-Południe (gromada) (powiat nowotomyski)
 Nowy Tomyśl-Północ (gromada) (powiat nowotomyski)